Дзе́йтов — фамилия.

 Дзейтов, Адам Хаджибикерович (род. 1975) — российский футболист, директор и генеральный директор клуба «Ангушт» в 2009—2014 годах.
 Дзейтов, Харун Магометович (род. 1951) — советский и российский государственный деятель, председатель правительства Республики Ингушетия с 14 марта по 12 ноября 2008 года.